Jean Imbert peut désigner :
 Jean Imbert (1522- ?), avocat français ;
 Jean Imbert (1919-1999), professeur de droit et juriste français ;
 Jean Imbert (1981-), cuisinier français.

Voir aussi